Czas snu (ang. Dreamtime) – pojęcie w mitologii australijskich Aborygenów
 Dreamtime – album muzyczny grupy The Cult
 Dreamtime – album muzyczny grupy The Stranglers
 Dreamtime – album muzyczny Toma Verlaine’a

Zobacz też